HRX peut être :
 Hector HRX, un micro-ordinateur ;
 HRX, un autre nom de la protéine KMT2A.